Dobro uređen skup
Parcijalno uređen skup
Totalno uređen skup
Usporedi: uređeni par